Wendover (Engeland), een plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
Roger van Wendover, een Benedictijner monnik
Wendover (Utah), een plaats in de staat Utah in de Verenigde Staten
West Wendover, een plaats in de staat Nevada in de Verenigde Staten